Azzedine Guellouz (1932), enseignant et diplomate tunisien.
 Souâd Guellouz (1937), enseignante et femme de lettres tunisienne, sœur du précédent.